Острогра́дский — русская и украинская фамилия. Происхождение фамилии — выходец из города Острог.

 Остроградские — дворянский род.

Известные носители:
 Остроградский, Александр Фёдорович (1852—1907) — русский сурдопедагог.
 Остроградский, Анатолий Александрович (1872 — после 1945) — московский архитектор.
 Остроградский, Борис Андреевич (1879—1950) — русский военный деятель, полковник РИА, генерал-майор Белой армии.
 Остроградский, Василий Александрович (1865—1931) — русский общественный деятель и политик, член III Государственной думы от Полтавской губернии.
 Остроградский, Всеволод Матвеевич (1843—1932) — русский генерал, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов, генерал-инспектор кавалерии.

Примечания